Жани (ჟ, ) — шестнадцатая буква современного грузинского алфавита и восемнадцатая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначает звук . Числовое значение в изопсефии — 90 (девяносто).

Также используется в грузинском варианте лазского алфавита, используемом в Грузии. В латинице, используемой в Турции, ей соответствует j.

Ранее использовалась в абхазском (1937—1954) и осетинском (1938—1954) алфавитах на основе грузинского письма, после их перевода на кириллицу в абхазском была заменена на жь, а в осетинском — на ж.

В системах романизации грузинского письма передаётся как ž (ISO 9984, ALA-LC), zh (BGN/PCGN
1981, национальная система, BGN/PCGN 2009). В грузинском шрифте Брайля букве соответствует символ ⠚ (U+281A).

Слова 
В грузинско-русском словаре Д. И. Чубинова слова, начинающиеся на букву жани, занимают 0,2 % объёма (75 статей).

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Жани асомтаврули и жани мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10AF и U+10DF соответственно.

Жани нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D0F; до этого она была унифицирована с жани мхедрули.

Жани мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1C9F.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки